Ліо́зно () — проміжна залізнична станція 4-го класу Вітебського відділення Білоруської залізниці на лінії Заольша — Вітебськ між зупинними пунктами Черниці (5 км) та Шахи (5,9 км). Розташована між основною частиною смт Ліозно та промисловою зоною, у Ліозненському районі Вітебської області. Поруч зі станцією проходить автошлях  Ліозно — Оріховськ.

Історія 
Станція виникла 1868 року.

Пасажирське сполучення 
На станції Ліозно зупиняються регіональні поїзди економкласу сполученням Вітебськ — Заольша.

Джерела

Посилання 

 Розклад руху поїздів по станції Ліозно на сайті Білоруської залізниці  

Станції Вітебського відділення Білоруської залізниці
Залізничні станції та платформи, збудовані 1868